— японская певица и актриса. Её альбомы неоднократно возглавляли японские хит-парады. Как актриса Накасима известна, в частности, по главной роли Наны Осаки в художественном фильме, снятом по манге Nana.

Личная жизнь 
В 2014 году вышла замуж за волейболиста Кунихиро Симидзу. Они развелись в 2018 году.

Дискография

Синглы

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы и компиляции

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Мики Накасимы 

Родившиеся в префектуре Кагосима
Исполнители Sony Music Entertainment Japan
Певцы и певицы в жанре J-pop